Łukasz Sekulski (ur. 3 listopada 1990 w Płocku) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w polskim klubie Wisła Płock.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 27 czerwca 2019)

Sukcesy

Wisła Płock 
 Mistrzostwo II ligi: 2012/2013

ŁKS Łódź 
Awans do ekstraklasy w sezonie 2018/2019

Indywidualne 
 Król strzelców II ligi: 2014/2015 (30 goli)

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Stali Stalowa Wola
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze Piasta Gliwice
Piłkarze SKA-Chabarowsk
Piłkarze ŁKS Łódź
Ludzie urodzeni w Płocku
Urodzeni w 1990